Владимир Станиславович Цесляк (1924, Москва — 1995, там же) — советский актёр, режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР, ветеран Великой Отечественной Войны.

Биография 
Окончив школу в Москве, Владимир Станиславович ушёл на фронт в 1943 году.
После демобилизации поступил и в 1951 году окончил ГИТИС, по специальности артист драматического театра и был распределен в город Владивосток в театр драмы. Впоследствии служил артистом в театрах городов Советского союза: Йошкар-Ола, Новомосковск, Свердловск, Тамбов, Пенза, Кишинёв.

В 1963 году вернулся в Москву и поступил на высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе, которые окончил в 1965 г.
Служил в Таганрогском драматическом театре им. А. П. Чехова в должности главного режиссёра с 1966 по 1977 год. Работал также в Тамбовском драматическом театре в должности и. о. главного режиссёра с 1978 по 1979 год.
Работал также в Донецком областном русском драматическом театре (город Жданов, ныне Мариуполь) режиссёром.

В последние годы жизни вернулся в Москву, работал режиссёром в театре «Доме учителя», выезжал на постановки в разные театры страны.
В 1965 году участвовал в постановке концерта выпускников в Кремлёвском дворце съездов- дипломная работа.

Похоронен на Кунцевском кладбище города Москва.

Семья 
 Отец — Цесляк Станислав Антонович (1899-28.08.1937) поляк, майор, член ВКП(б) с 1920, 1932—1937 начальник штаба 2-й отдельной механизированной бригады ОКДВА, арестован 23.05.37г., приговор ВКВС 28.08.37г. ВМН, реабилитирован 27.01.59г.
 Мать — Краяновская Бетти Яковлевна, санитарка в дивизии Буденова.

Фильмография 
Снимался в фильмах:
 Художественный фильм «Армагеддон», 1962 , Киностудия «Молдова фильм», режиссёр Израилев. В фильме кроме исполнения одной из главных ролей работал вторым режиссёром.
 «Быть братом», ТВ 1976
 «И придёт день...», ТВ 1979

Театральные постановки 
 «Чайка», А.П. Чехов
 «Вишнёвый сад», А. П. Чехов
 «В списках не значился» по Б. Васильеву
 «Бесприданница», А. Н.Островский

Награды 
 медаль «За освобождение Варшавы»
 Медаль «За взятие Берлина»

Примечания

Ссылки 
 Цесляк Владимир Станиславович
 Краткая биография

Театральные режиссёры СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище